Birger Jarlsgatan är namnet på flera gator:

 i Göteborg, se Birger Jarlsgatan, Göteborg
 i Jönköping, se Birger Jarlsgatan, Jönköping
 i Limhamn, se Birger Jarlsgatan, Limhamn
 i Stockholm, se Birger Jarlsgatan, Stockholm
 i Värnamo, se Birger Jarlsgatan, Värnamo
 i Tavastehus, se Birger Jarlsgatan, Tavastehus
 

Birger jarl